Salinero (paard), het paard waarmee Ankie van Grunsven goud won op de Olympische Spelen van 2004 en 2008
 Salinero (aardappel), een aardappelras